Череми́сина — фамилия, женский вариант фамилии . Известные носители:
 Черемисина, Александра Алексеевна (род. 1930) — советский учитель, Герой Социалистического Труда.
 Черемисина, Анастасия Геннадьевна (род. 1996) — российская волейболистка, диагональная нападающая.
 Черемисина, Майя Ивановна (1924—2013) — российский лингвист, доктор филологических наук.
 Черемисина, Нина Викторовна (род. 1946) — советская гребчиха, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Черемисина, Оксана Александровна (ро. 1985) — российская волейболистка.